Victoria Tower – wieża zegarowa w Adelaide, w Australii
 Victoria Tower – wieża na wzgórzu Castle Hill, w Anglii
 Victoria Tower – wieża w Hongkongu
 Victoria Tower – wieża w Jakobabadzie, w Pakistanie
 Victoria Tower – wieża zegarowa w Liverpoolu, w Anglii
 Victoria Tower – wieża w Londynie, w Anglii
 Victoria Tower – niegdyś istniejąca wieża w Ottawie, w Kanadzie
 Victoria Tower – wieża w Saint Peter Port, na Guernsey
 Victoria Tower – wieża w Sztokholmie, w Szwecji
 Victoria Tower – wieżowiec w Wilnie, na Litwie

Zobacz też 
 Victoria Towers – kompleks budynków mieszkalnych w Hongkongu